Las Palmas puede referirse a:

Topónimos

Argentina 
 Las Palmas (Chaco), ciudad de la provincia del Chaco.
 Las Palmas (Córdoba), localidad y comuna de la provincia de Córdoba
 El río Paraná de las Palmas, uno de los brazos en que se divide el río Paraná hacia el final de su curso.
 La estación Las Palmas, estación del ferrocarril Mitre, en el partido de Zárate.

Bolivia 
 Las Palmas (Santa Cruz), barrio de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Chile 
 La estación Las Palmas (Chile), estación del ferrocarril ubicada en la comuna de Petorca, región de Valparaíso.
 El estero Las Palmas, un afluente de la cuenca del río Petorca.

Colombia 
 Las Palmas (Bolívar), corregimiento del departamento de Bolívar.

España 
 Provincia de Las Palmas, provincia insular situada en la Comunidad Autónoma de Canarias.
 Las Palmas de Gran Canaria, ciudad y municipio de las Islas Canarias, capital de la provincia de Las Palmas y una de las dos capitales de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la isla de Gran Canaria.
 El parque natural del Desierto de las Palmas, espacio natural protegido en la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana.
 Las Palmas (Anaga), caserío deshabitado del Macizo de Anaga, en Tenerife.

Estados Unidos 
 Las Palmas (Texas), lugar designado por el censo, ubicado en el estado de Texas.
 Las Palmas II, otro lugar designado por el censo, también en el estado de Texas.

Panamá 
 El distrito de Las Palmas, división de la provincia de Veraguas.
 Las Palmas (Veraguas), corregimiento y ciudad cabecera del distrito anterior.
 Las Palmas (Los Santos), corregimiento de la provincia de Los Santos.

Perú 
 Las Palmas (Cañete), una de las primeras playas del exclusivo balneario de Asia, en la provincia de Cañete.

Puerto Rico 
 Las Palmas (Santurce), sub-barrio del barrio Santurce, en el municipio de San Juan.
 Las Palmas (Utuado), barrio del municipio de Utuado.

Miscelánea 
 Las Palmas (A-52), buque de investigación oceanográfica de la Armada Española.
 Unión Deportiva Las Palmas, club de fútbol de Las Palmas de Gran Canaria.
 La cultura de Las Palmas, una cultura precolombina (relacionada con los pericúes) que se desarrolló en el sur de la península de California.
 El Club Deportivo Las Palmas, club de fútbol de Chota, Perú.